Pinghe bezeichnet:

 Pinghe (平和县), Kreis der Stadt Zhangzhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Pinghe (Lüchun) (平河乡), Gemeinde im Kreis Lüchun in der chinesischen Provinz Yunnan
 Pinghe (Wushan) (平河乡), Gemeinde im Kreis Wushan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Pinghe (Yizhang) (平和乡), Gemeinde im Kreis Yizhang in der chinesischen Provinz Hunan
 Pinghe (Qiaonan) (平和村), Dorf in der Großgemeinde Qiaonan in der chinesischen Provinz Shaanxi